Jämställdhetsindex är ett mått på hur jämställda olika länder är. Det används bland annat för att underlätta för människorättsförsvarare, beslutsfattare och lagstiftare att arbeta för en mer jämställd värld.

Agenda 2030 

Agenda 2030 har sammanställt ett jämställdhetsindex för 2020 genom att titta på 56 indikatorer för 14 av de 17 officiella Globala målen för en hållbar utveckling. 144 länder från hela världen jämfördes på en skala från 0 till 100. Ju högre värde, desto mer jämställt land. Högst placerade sig Danmark med 90,4 poäng, och lägst hamnade Tchad med 35,6 poäng. Sverige kom på andra plats med 90,3 poäng.

Målen behandlar följande 14 kategorier:
Fattigdom
Hunger och nutrition
Hälsa
Utbildning
Jämställdhet
Vatten och sanitet
Energi
Arbete och ekonomisk tillväxt
Industri, infrastruktur och innovation
Ojämlikhet
Städer och samhällen
Klimat
Fred och institutioner
Partnerskap

Att tolka poängen 

90 och över räknas som Väldigt bra (very good)
80-89,9 räknas som Bra (good)
70-79,9 räknas som Skälig (fair)
60-69,9 räknas som Dålig (poor)
59,9 och under räknas som Väldigt dålig (very poor)

Lista över länder 2020 och 2019

Se även 
 Demokratiindex
 Korruptionsindex

Referenser

Externa länkar
 Agenda 2030s webbplats
 Webbplats med data från Agenda 2030

Jämställdhet
Listor över länder